Сърбите в Хърватия са най-голямото национално малцинство в Хърватия.

Исторически и етимологически погледнато, сърбите по произход от Хърватия ги наричат  и , което ще рече граничари. Тази етимология обяснява и тяхното появяване на историческата територия на средновековните хърватски земи.

Численост и дял 
Численост и дял на сърбите през годините:

Преброявания на населението 
Численост на сърбите според преброяванията на населението през годините, по жупании:

Дял на сърбите според преброяванията на населението през годините, по жупании (в %):

Вижте също 
 Линия „Карлобаг-Огулин-Карловац-Вировитица“
 Книнска крепост
 Население на Хърватия
 Следи: списание за сръбска и хърватска тематика

Източници

Външни препратки 

 The Serbs in the Former SR of Croatia 

 
Етнически групи в Хърватия